Jan Iwanek, polski politolog
Witold Iwanek, polski historyk sztuki